Corneilla kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Corneilla-la-Rivière, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Corneilla-del-Vercol, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Corneilla-de-Conflent, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,